Allred se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kelly Allred
 Kelly W. Allred